Corrales (Colombia), comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
Corrales (Nuovo Messico), villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nuovo Messico e in particolare nella contea di Sandoval
Corrales de Duero, comune della Spagna nella provincia di Valladolid, Castiglia e León
Corrales del Vino, comune della Spagna nella provincia di Zamora, Castiglia e León
Los Corrales, comune della Spagna nella provincia di Siviglia, Andalusia
Los Corrales de Buelna, comune della Spagna nella comunità autonoma della Cantabria